Løvens Hule er et dansk forretnings-reality-tv-program som havde premiere den 8. september 2015 på DR1. Programmet er den danske udgave af det internationale koncept Dragons' Den, som oprindelig stammer fra Japans Money Tigers fra 2001. I programmet fremlægger iværksættere deres forretningsideér til et panel bestående af fem investorer eller "løver", hvorefter disse beslutter om de vil investere i virksomhederne. Programmet består indtil videre af syv sæsoner med i alt 56 afsnit med en ottende sæson bekræftet med forventet premiere i 2023.

Løverne

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Løvens Hule hos DR
 

DR-programmer
Danske tv-serier fra 2010'erne
Etableret i 2015